Валерий Николаевич Я́ковлев (род. 25 сентября 1939, Трёхизб-Шемурша, Чувашская АССР, СССР) — советский, российский и чувашский театральный актёр и режиссёр, сценограф, переводчик, педагог; народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии Чувашской АССР им. К. В. Иванова (1977) и Государственной премии РФ (2003). Почётный гражданин Чувашской Республики.

Биография 

Валерий Яковлев родился 25 сентября 1939 года в селе Трёхизб-Шемурша Шемуршинского района Чувашской АССР.

Рано остался без отца — Николай Яковлевич Яковлев в 1941 году ушел на фронт и осенью того же года погиб под Орлом. Детей — Валерия и двух его старших сестер Екатерину и Луизу воспитывали мать, Мария Николаевна и дед Яков Яковлевич. После Трехизб-Шемуршинской семилетки продолжил обучение в Шемуршинской средней школе, которую окончил в 1956 году.

Окончил в Москве два факультета ГИТИСа: в 1961 году — актёрский (2-я чувашская студия, руководитель В.А. Орлов), в 1967 году — режиссёрский (руководитель М. О. Кнебель).

С 1961 года — актёр, с 1967 — режиссёр, с 1979 — главный режиссёр, с 1990 — художественный руководитель Чувашского драматического театра имени К. В. Иванова в Чебоксарах.

Частью творческой работы является постановка концертов (около 100), посвящённые Дням литературы и искусства Чувашии в Москве, Татарской, Башкирской, Мордовской республиках, Белоруссии, Горьковской области, а также к памятным и юбилейным датам республики и страны.

Принимает участие в радио- и телепостановках, дублировании художественных фильмов на чувашский язык.

Преподаёт в Чувашском государственном институте культуры и искусств (с 2001 — профессор). При его активном участии были в разные годы организованы три чувашские студии при Московском театральном училище им. М. С. Щепкина, одна — при Ленинградском институте театра музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств).

В 1996–2011 годах — секретарь Правления Союза театральных деятелей Российской Федерации, в 2003–2011 — председатель Правления Союза театральных деятелей Чувашии.

Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР и членом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1980, 1985). 

В 2014 году подписал Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Семья 
 Жена — Нина Михайловна Яковлева (род. 1940), театральная актриса, народная артистка РСФСР (1987) и Чувашской АССР (1979).
 Дети — двое сыновей, внуки.

Награды и звания 
Почётные звания:
 Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1970)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1975)
 Народный артист РСФСР (1981)
 Народный артист СССР (1991)

Премии:
 Государственная премия Российской Федерации (2003) — за спектакль «Свет далекого счастья» по пьесе А. Тарасова
 Премия Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (20 августа 2002)
 Государственная премия Чувашской АССР им. К. В. Иванова (1977)
 Государственная премия Чувашской Республики (1999)

Ордена и медали:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2019) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Почёта (2010) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Дружбы (1999) — за заслуги в развитии театрального искусства
 Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2009)

Другие награды, поощрения и общественное признание:
 Театральная премия «Золотая маска» (Москва, 2015) — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства
 Всероссийский театральный фестиваль «Образ сельского труженика в драматургии и на сцене» в Ярославле  (Лауреат, спектакль «Тётушка Праски дочку выдаёт» А. С. Чебанова, 1984)
 Всероссийский фестиваль «Лучшие спектакли России» в Орле (Первое место, спектакль «Ежевика вдоль плетня» по пьесе Б. Б. Чиндыкова, 1990)
 Всероссийский фестиваль тюркских народов «Туганлык» в Уфе (Первое место, спектакль «Ежевика вдоль плетня» по пьесе Б. Б. Чиндыкова, 1991)
 Всероссийский фестиваль «Федерация-92» в Чебоксарах (Первое место, спектакль «Ежевика вдоль плетня» по пьесе Б. Б. Чиндыкова, 1992)
 ІІ-й Международный фестиваль тюркоязычных народов «Туганлык» в Уфе (Лауреат, спектакль «Прощание с Матёрой» по повести В. Г. Распутина, 1996) 
 Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» в Казани (Приз «За постановочную культуру спектакля», спектакль «Плач девушки на заре» Н. И. Сидорова, 1998)
 VІ-й театральный фестиваль «Русская классика. Пушкин. Тургенев» в Орле (Лауреат, спектакль «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина, 1999)
 VII Международный фестиваль тюркских театров «Науруз» в Казани (Приз, «Свет далёкого счастья» А. А. Тарасова, 2002) 
 Международный театральный фестиваль «Волкову, Волкову, Волкову, всем мы обязаны…» в Ярославле (Приз, «Свет далёкого счастья» А. А. Тарасова, 2002) 
 VIII-й Международный фестиваль тюркоязычных театров «Науруз» в Казани (Приз за «Лучшую работу режиссера», спектакль «Дом Бернарды Альбы» Ф. Г. Лорки, 2005)
VI-й Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык»  в Уфе (Лауреат в номинации «Лучшая сценография», спектакль «Часы с кукушкой» М. Карягиной, 1917)
 Многократный победитель Республиканского конкурса театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав» («Узорчатый занавес») в номинации «Лучший спектакль года (режиссура)» («Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина, 2000, «Морозное дыхание метели» И. Бунина, 2005, «Голос печального вяза» Д. Гордеева, Г. Кириллова, 2006, «День очищения» А. Тарасова, 2014, «Константин Иванов» И. С. Максимова-Кошкинского, 2016)
 Диплом Министерства культуры Республики Башкортостан «За творческое проникновение в душу народную» (спектакль «Часы с кукушкой» М. Карягиной, 2017) 
 Действительный член Академии наук и искусств Чувашской Республики
 Почётный гражданин города Чебоксары (2004)
 Почётный гражданин Шемуршинского района (2004).
 Памятная медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» (2020)

«Самоотверженным трудом поднял чувашский театр на качественно новую ступень профессионализма и художественности, положив в его основу бережное сохранение народных истоков, поэтическую красоту истоков и традиций чувашского народа, одновременно обогащая его современной театральной эстетикой». (Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики.- Чебоксары, 2002. — С. 338—341).

Творчество

Роли в театре 
1961 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Меркуцио
 1961 — «В деревне» Ф. П. Павлова — Ванюка
 1961 — «Свадьба в Малиновке» А. А. Юхвида — Андрейка
 1969 — «Любовь и тыква» И. Ф. Стаднюка — Миколка
 1974 — «Кровавая свадьба» Ф. Гарсиа Лорки — Леонардо
 1974 — «Выйди, выйди за Ивана» Н. С. Айзмана — Иван
 1975 — «Варвары» М. Горького — Павлин
 1977 — «Телей и Илем» И. А. Петровой-Нарс — халиф Джафар аль-Мухтадир
 1980 — «Тудимер» Я. Г. Ухсая — Азамат
 1983 — «Именем твоим» П. В. Афанасьева — Аскольд
 1995 — «Плач девушки на заре» Н. И. Сидорова — великий князь Владимиро-Суздальского княжества
 «Волны бьют о берег» Н. Т. Терентьева — Александр III

Постановки в театре 

 1967 — «Однажды весной» В. Н. Яковлева по Л. Я. Агакову 
 1969 — «Чёрный хлеб» Н. Ф. Ильбека и Г. К. Микушкина 
 1970 — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира 
 1971 — «Кужар» П. Н. Осипова 
 1972 — «Солдатская вдова» Н. П. Анкилова 
 1973 — «Земля и девушка» Н. Т. Терентьева 
 1974 — «Кровавая свадьба» Ф. Гарсиа Лорки
 1974 — «Выйди, выйди за Ивана» Н. С. Айзмана
 1975 — «Варвары» М.Горького
 1977 — «Святой Василий» Н. Т. Терентьева
 1977 — «Телей и Илем» И. А. Петровой-Нарс 
 1978 — «После молнии гром» Н. Т. Терентьева 
 1979 — «Деньги для Марии» по В. Г. Распутину  
 1980 — «Тётушка Праски дочку выдаёт» А. С. Чебанова 
 1980 — «Тудимер» Я. Г. Ухсая 
 1980 — «Грех» Н. Т. Терентьева 
 1981 — «Тихий Дон» по М. А. Шолохову 
 1983 — «Виндзорские проказницы» У. Шекспира 
 1985 — «Пожарная лошадь» Н. Т. Терентьева 
 1986 — «На дне» М. Горького 
 1987 — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого 
 1988 — «Айдар» П. Н. Осипова 
 1988 — «Саламби» А. С. Артемьева и В. Н. Яковлева
 1990 — «Ежевика вдоль плетня» Б. Б. Чиндыкова
 1992 — «Идиот» по Ф. М. Достоевскому
 1993 — «Прощание с Матёрой» по В. Г. Распутину
 1994 — «Арлезианка» А. Додэ 
 1995 — «Плач девушки на заре» Н. И. Сидорова 
 1996 — «Бабушка Праски внука женит» А. С. Чебанова 
 1999 — «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина 
 2001 — «Свет далёкого счастья» А. А. Тарасова 
 2003 — «Дом Бернарды Альбы» Ф. Гарсиа Лорки 
 2005 — «В деревне» Ф. П. Павлова 
 2005 — «Морозное дыхание метели» И. А. Бунина 
 2006 — «Голос печального вяза» Д. В. Гордеева и Г. В. Кириллова
 2011 — «Дон Жуан — жертва страсти безнадёжной» А. С. Пушкина 
 2014 — «День очищения» А. А. Тарасова
 2015 — «Прощальный круг печальных журавлей» А. А. Тарасова и О. Н. Тургай 
 2016 — «Константин Иванов» И. С. Максимова Кошкинского
 2016 — «Во мне душа Пихампара» (мюзикл) В. Николаева и Ю. Григорьева
 2017 — «Не сыграть ли свадьбу?» А. А. Тарасова
 2018 — «Часы с кукушкой» М. Карягиной
 2019 — «Чайка» А. П. Чехова
 «Единственная моя» Л. Н. Сачковой
 «Когда гаснут звезды» Н. И. Сидорова
 «Седьмая жена» Н. И. Сидорова

Художник 
 «Единственная моя» Л. Н. Сачковой
 2001 — «Свет далёкого счастья» А. А. Тарасова 
 2014 — «День очищения» А. А. Тарасова
 2016 — «Константин Иванов» И. С. Максимова Кошкинского
 2016 — «Без тебя с тобой» А. Портта
 2018 — «Часы с кукушкой» М. Карягиной (В. Н. Яковлев — победитель в номинации «Лучшая сценография» Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык»)
 2018 — «Миллион терзаний» В. П. Катаева

Примечания

Литература 
 Вдовцева, Людмила Пахомовна. Прекрасное есть жизнь: очерк о творчестве артиста и режиссёра В.Н. Яковлева/ Людмила Вдовцева// Талант — всегда загадка: очерки,— Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1984.— С.54-С.94.
 Вдовцева, Л. Культурное взаимодействие в мире/ Л. Вдовцева// журнал «Страстной бульвар, 10»: Лица. — 2009. — выпуск № 2-122. — М-ва: Проект Союза театральных деятелей.— С.129-132.

Ссылки 
 Культурное наследие Чувашии: Яковлев Валерий Николаевич
 ЮБИЛЕЙ — Играющий с воображением
 Вдовцева, Л. Культурное взаимодействие в мире
 Вдовцева, Л. Постановка в Чувашском драматическом театре «Кровавой свадьбы» Гарсиа Лорки.

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа‎
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Лауреаты премии Правительства РФ в области культуры
Персоналии:Чувашский драматический театр имени К. В. Иванова
Члены Союза театральных деятелей России
Заслуженные деятели искусств Чувашской АССР
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России